De ATP Cup 2020 was de eerste editie van de ATP Cup, het tennistoernooi voor landenteams dat enkele weken voor de Australian Open wordt georganiseerd.

De ATP Cup trok 220.319 toeschouwers.

Gekwalificeerde teams 
24 landen nemen deel aan de eindronde van de ATP Cup. De eerste 18 landen kwalificeerden zich op 9 september 2019, gebaseerd op de best gerangschikte speler op de ATP Ranking van elk land. De laatste 6 landen kwalificeerden zich op basis van de ATP Ranking van 11 november 2019. Australië kreeg als gastland een wildcard. Zwitserland was oorspronkelijk ook gekwalificeerd, maar viel weg door het forfait van zijn best gerangschikte speler Roger Federer (persoonlijke redenen).

Vervangers

ATP ranking punten

 Maximaal 750 punten voor een ongeslagen enkelspelspeler, 250 voor een dubbelspeler.

Eindronde

Groepsfase

Groep A

Frankrijk - Chili

Servië - Zuid-Afrika

Zuid-Afrika - Chili

Servië - Frankrijk

Servië - Chili

Frankrijk - Zuid-Afrika

Groep B

Japan - Uruguay

Spanje - Georgië

Japan - Georgië

Spanje - Uruguay

Spanje - Japan

Georgië - Uruguay

Groep C

België - Moldavië

Verenigd Koninkrijk - Bulgarije

Bulgarije - Moldavië

België - Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk - Moldavië

België - Bulgarije

Groep D

Verenigde Staten - Noorwegen

Rusland - Italië

Italië - Noorwegen

Rusland - Verenigde Staten

Rusland - Noorwegen

Italië - Verenigde Staten

Groep E

Argentinië - Polen

Oostenrijk - Kroatië

Kroatië - Polen

Oostenrijk - Argentinië

Oostenrijk - Polen

Kroatië - Argentinië

Groep F

Griekenland - Canada

Duitsland - Australië

Canada - Australië

Duitsland - Griekenland

Duitsland - Canada

Griekenland - Australië

Knockout-fase

Kwartfinales

Verenigd Koninkrijk - Australië

Argentinië - Rusland

Servië - Canada

België - Spanje

Halve finales

Servië - Rusland

Australië - Spanje

Finale

Servië - Spanje

Externe link 
 

ATP-toernooi in 2020
2020
Sportevenement in Sydney
Sport in Brisbane
Sport in Perth (Australië)